Абдулла Аль-Маюф (араб. عبد الله المعيوف‎‎‎, нар. 23 січня 1987) — саудівський футболіст, воротар клубу «Аль-Хіляль». 
Абдулла Маюф (араб. عبد الله معيوف‎, нар. 3 грудня 1953) — кувейтський футболіст.